Куду — два вида лесных антилоп (Tragelaphus):
 Большой куду (Tragelaphus strepsiceros)
 Малый куду (Tragelaphus imberbis)

Топоним 
 Куду — село в Верхневилюйском улусе (Якутия)
 Куду — коммуна в департаменте Буш-дю-Рон (Франция)